Костополь - промежуточная железнодорожная станция на линии Ровно — Сарны Львовской железной дороги, которая находится в городе Костополь Костопольского района Ровненской области Украины.

История 
В 1883 году через местечко Костополь Ровенского уезда Волынской губернии Российской империи началось строительство железной дороги, 2 (14) августа 1885 года здесь была открыта станция.

В ходе первой мировой войны станция оказалась в прифронтовой зоне и через неё шло снабжение войск действующей армии.

После окончания советско-польской войны Костополь остался в составе Волынского воеводства Польши, в сентябре 1939 года - вошёл в состав СССР.

В ходе Великой Отечественной войны с 1 июля 1941 до 14 января 1944 года Костополь находился под немецкой оккупацией. В ходе боевых действий и в период оккупации станция пострадала, но в дальнейшем была восстановлена и возобновила работу.

Примечания

Литература 
 Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В 2-х кн. — М. : Транспорт, 1981.

Станции Львовской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ровненской области
Костополь